Todo list